Mørch kan som auktorsförkortning betyda:

 Otto Andreas Lowson Mørch
 Axel Møller Mørch

Robotskapade auktorsförkortningar